Okręty US Navy o nazwie USS "Geronimo":
 Pierwszy  był holownikiem portowym. W służbie w latach 1933-46.
 Drugi  był holownikiem typu Sotoyomo. Zbudowany w 1944 i przekazany Tajwanowi w 1968. Przemianowany na ROCS "Chiu Lien" (AGS-563)

Geronimo